Niemcy:
 Möckern – dzielnica Lipska
 Möckern – dzielnica Rheinsberg
 Möckern – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Jerichower Land
 Möckern – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland